Только для взрослых:
 «Только для взрослых» — серия мультфильмов студии «Союзмультфильм»
 «Только для взрослых» (1) — 1971 год.
 «Только для взрослых» (2) — 1973 год.
 «Только для взрослых» (3) — 1974 год.

 «Только для взрослых» — музыкальный альбом группы «Запрещённые барабанщики» (2004).
 Только для взрослых — раздел русскоязычной газеты «Курьер».